

Persone
 Billy Dodds (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Diane Dodds (1958) – politica britannica
 Eric Dodds (1893-1979) – filologo classico, antropologo e grecista irlandese
 Jennifer Dodds (1991) – giocatrice di curling scozzese
 Joan Ann "Joanie" Dodds (1981) – modella statunitense
 Jock Dodds, propr. Ephraim Dodds (1915-2007) – calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 John Dodds (1907-1982) – calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 John Dodds (1943) – pilota motociclistico australiano
 Johnny Dodds (1892-1940) – clarinettista jazz statunitense
 Juan Dodds Brown, propr. Juan Domingo Brown (1888-1931) – è stato un calciatore argentino, di ruolo difensore
 Megan Dodds (1970) – attrice statunitense
 Nigel Dodds (1958) – avvocato e politico britannico
 Peter Dodds McCormick (1834 circa–1916) – musicista scozzese naturalizzato australiano
 Rhian Dodds (1980) – ex calciatore scozzese con passaporto canadese, di ruolo centrocampista
 Warren "Baby" Dodds (1898-1959) – batterista statunitense
 William Ronald Dodds Fairbairn (1889-1964) – medico e psicoanalista scozzese

Personaggi
 Wesley Dodds – personaggio immaginario dei fumetti pubblicati dalla DC Comics